Джо́селин Ке́лли (, ) — американская порноактриса и эротическая фотомодель.

Биография 
Родилась 22 марта 1997 года в Атланте, столице штата Джорджия. Имеет французские и итальянские корни. В детстве переехала в Тампу (Флорида), где окончила школу. В 2015 году Келли исполнилось 18 лет, и она дебютировала в порноиндустрии, снявшись в веб-сцене Our Dirty Movies для студии Team Skeet.

Снималась для таких студий, как Zero Tolerance, Naughty America, Girlfriends Films, Jules Jordan Video, Evil Angel, Lethal Hardcore, Digital Sin, 3rd Degree, Reality Kings, Kink.com, Brazzers, Dark X, Twistys, Tushy и другие.

В 2016 году впервые снялась в сцене анального секса в фильме First Anal 2, в котором дебютировали в тематике также другие актрисы, такие как Аня Олсен, Джоджо Кисс и Голди Раш.

В 2017 году была номинирована на AVN Awards и XBIZ Award в категории «лучшая сцена секса в виртуальной реальности» за роль в фильме Sorority Sex Party Experience. В 2018 году снова была номинирована на AVN Awards в категории «лучшая сцена орального секса» за Dirty Girl вместе с Рики Джонсоном.

На июнь 2019 года снялась более чем в 230 фильмах.

Награды и номинации

Избранная фильмография 
 Anal Day 4,
 Babysitter Orgy,
 Blowjob Academy,
 Cute Little Things 3,
 Experience,
 Girls Next Door,
 Interracial Teens 3,
 My Sister Swallows 2,
 Naughty Rich Girls 15,
 Ready For Anal 4,
 Tie Me Up.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США